Favières puede referirse a: 

 Favières, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Favières, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Favières, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Favières, comuna francesa situada en Somme.